Le terme Maison des Chats s’applique à plusieurs édifices :
 la Maison des Chats boulevard Adolphe Max à Bruxelles en Belgique ;
 la Maison des Chats à Boveresse en Suisse ;
 la Maison des Chats, un musée de Lloret de Mar en Espagne ;
 la Maison aux Chats, une maison de Gensac en France dans laquelle a été tué le Chevalier de Pardaillan.
 la Maison Les Chats avenue Dailly à Schaerbeek (Art nouveau)
Homonymie